La sigla NV se puede referir a:

 el estado de Nevada en los Estados Unidos;
 la lengua navajo;
 el código IATA de la aerolínea japonesa Air Central;
 la abreviatura holandesa de naamloze vennootschap, sociedad de responsabilidad limitada.

Siglas